Charles Ogden ist der Name folgender Personen:

* Charles F. Ogden (1873–1933), US-amerikanischer Politiker
 Charles Kay Ogden (1889–1957), britischer Linguist
 Charles Richard Ogden (1791–1866), kanadischer Politiker